Шахтарськ — місто обласного підпорядкування у Донецькій області.
 Шахтарськ — добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, створений у червні 2014 року у структурі ГУ МВС України в Дніпропетровській області.